Shou Lung est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Histoire

Le vaste empire humain de Shou Lung est indubitablement la plus puissante nation d’Abeir-Toril. L’empire commença avec un simple paysan nommé Nung Fu, qui fut investi des Emblèmes de l’Autorité par les légendaires Neuf Voyageurs. C’est l’arrière-petit-fils de Nung Fu qui fut le premier Empereur de la dynastie Li. Six dynasties se sont succédé jusqu’à nos jours : Li, Ho, Hai, Kao, La et Kuo.
Avec une population très nombreuse, un vaste territoire et un gouvernement central géré par une bureaucratie efficace et généralement honnête, les Shou pourraient arriver à dominer complètement la planète. Le fait qu’ils ne le fassent pas est dû à des facteurs culturels plutôt que militaires ou économiques. Les Shou ont été expansionnistes dans le passé, mais l’empereur actuel trouve plus d’intérêt dans la connaissance et la culture que dans la conquête militaire. Cette tendance a été renforcée par la récente invasion Tuigane de 1359-1360 CV, qui dévasta beaucoup de provinces du nord, décima les forces armées et laissa les plus hauts rangs du Mandarinat sans vrais leaders. Durant cette période, de nombreux réfugiés Shou ont fui vers l’ouest le long de la Voie Dorée, et se sont établis dans la région du Thesk.

Gouvernement

Le chef officiel du gouvernement est l’Empereur, réputé divin et pouvant s'entretenir avec la Bureaucratie Céleste, mais les affaires courantes de l’État sont gérées par le Chancelier qui met en application les décrets de l’Empereur, supervise la bureaucratie (mandarins) et contrôle les informations qui arrivent aux oreilles impériales. L’Empereur actuel est Kai Tsao Shou Chin. Il a plusieurs wu jen qui le conseillent dans sa politique par des divinations et qui s’occupent des affaires magiques.
Le gouvernement est composé de huit ministères : État, Guerre, Magie, Foi, Mer, Agriculture, Travaux Publics et Sécurité. C’est un système méritocratique ; chaque année, le Service Civil d’Examination teste des candidats pour les postes gouvernementaux.

Religion

Au contraire de Féérune, la dévotion à une seule divinité est très rare à Shou Lung. La majorité du peuple pratique le Chemin de l’Illumination, selon laquelle il considère l’Empereur, les Neuf Voyageurs et un ensemble d’esprits et d’immortels comme des êtres divins qui forment ce qui est appelé la Bureaucratie Céleste, dirigée par l'Empereur Céleste. Cette religion d'État implique qu'en tant qu'être divin, l'Empereur a le pouvoir de parler directement à la Bureaucratie Céleste (ce qui inclut les empereurs précédents).

L’autre religion Shou est simplement appelée la Voie, et est plus une philosophie éthique qu’une vraie religion basée sur des divinités ou des esprits. Elle se focalise sur l’Illumination par la pratique de certains exercices spirituels permettant de contrôler les Forces du Multivers. Ses pratiquants sont nommés Chung Tao et sont en réalité plus souvent des wu jen (sorciers) que des prêtres ou des moines. Deux sectes opposées s'affrontent, les Chung Tao Blancs et les Chung Tao Noirs. Les premiers veulent préserver l'équilibre des forces cosmiques, tandis que les seconds aspirent à conduire le monde à sa fin. La Voie est parfois confondue avec la Voie de l’Illumination, une religion de Kozakura, mais c’est une erreur car la Voie de l’Illumination est une version exportée du Chemin de l’Illumination.

Commerce

Les Shou ont toujours eu une forte relation commerciale avec Féérune. En fait, certaines régions de Féérune vivent principalement des importations de Shou Lung et de nombreux marchands et diplomates sont venus à Féérune à la recherche de nouvelles opportunités. Les Shou ont horreur de l’esclavage et quiconque est reconnu coupable de trafic d’esclaves est aussitôt mis à mort.

Organisations criminelles

La principale organisation criminelle du pays sont les Tsui Tong (=Triades), auxquelles est laissée une certaine liberté d’action dans la cité portuaire semi-indépendante de Kai Shan en raison de l’aide qu’elles ont fournie à l’Empereur durant le Cycle Noir, au cours duquel l'assassinat de l'empereur conduisit au soulèvement de six provinces méridionales (qui formèrent plus tard l'empire de T'u Lung). Il n’y a pas de troupes impériales stationnées à Kai Shan, ni magistrats ni gardes de la cité. La réputation de la ville est sa plus grande défense, d’autant que la flotte Shou contreraient certainement toute tentative d’invasion par des étrangers, la cité faisant techniquement partie de Shou Lung et étant entourée d’autres territoires impériaux.

La Muraille du Dragon

Entre Kara-Tur et les Plaines des Chevaux se trouve une grande muraille de pierre, connu sous le nom de Muraille du Dragon. Selon la légende, un sorcier wu jen fut mandaté par l’empereur pour trouver une façon d’empêcher les raids tuigans, fréquents dans les provinces du nord de Shou Lung. Le wu jen vola alors le Miroir de Jade au dragon de mer Pao Hu Jen, dont le corps était long de milliers de kilomètres. Il mena ensuite le dragon le long de la frontière et tint le miroir devant les yeux du dragon, qui se changea instantanément en pierre. Après que le corps du dragon se soit écrasé au sol, l’empereur envoya des ingénieurs ériger des fortifications sur tout le long afin qu’il puisse servir de rempart défensif.

Notes et références

Sources
 Kara-Tur The Eastern Realms, Boxed set TSR, 1988.
 Oriental Adventures OA1 : Swords of the Daimyo de David "Zeb" Cook TSR, 1986.
 Oriental Adventures OA2 : Night of the Seven Swords de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie TSR, 1986.
 Oriental Adventures OA3 : Ochimo The Spirit Warrior de Jeff Grubb TSR, 1987.
 Oriental Adventures OA4 : Blood of the Yakuza de David "Zeb" Cook TSR, 1987.
 Oriental Adventures OA5 : Mad Monkey vs The Dragon Claw de Jeff Grubb TSR, 1988.
 Oriental Adventures OA6 : Ronin Challenge de Curtis Smith et Rick Swan TSR, 1990.
 Oriental Adventures OA7 : Test of the Samurai de Rick Swan TSR, 1989.
 Oriental Adventures FROA1 : Ninja Wars de Nigel Findley TSR, 1990.
 Monstrous Compendium, Kara-Tur Appendix, de Rick Swan, TSR, 1990.

Région des Royaumes oubliés